Балда́:

 Балда — русское народное название небольшого куска древесины с примерно равным соотношением длины и ширины (например, берёзовая балда). Часто балдой называют полено.
 Балда — русское прозвищное имя.
 Балда — молот весом 4—5 кг на рукоятке длиною ок. 1 м
 Балда — тренажёр для отработки ударов в фехтовании.
 Балда — тупой человек, дылда, болван, балбес, долговязый и неуклюжий дурень.
Фамилия
  — чешский педагог и учёный.

Реки
 Балда — река в Республике Коми, приток Верхнего Лобаза.
 Балда — река в Свердловской и Тюменской областях, приток Пышмы.

Кино и телевидение
  () — британский скетчком.
 «Балда» () — американский немой фильм 1920 года.
 «Балда» — телеигра на российском телевидении (1997—2000).

Другое
 Балда — тип рыболовной снасти.
 «Балда» — название нескольких словесных игр.

См. также 
 Балда-Шор — река в России, протекает в Республике Коми.
 «Сказка о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина.
 Balda (нем.) — германская компания.

Примечания